Schloss Windeck ist der Name von
 Schloss Windeck (Windeck), abgegangene Villa auf der Burg Windeck (Sieg) in Altwindeck (Windeck), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Foyer de Charité (Ottrott), Herrenhaus in Ottrott, Arrondissement Molsheim, Département Bas-Rhin, Frankreich